Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 258001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 marca 2001 do 28 sierpnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

258001-258100

258101-258200

258201-258300

258301-258400

258401-258500

258501-258600

258601-258700

258701-258800

258801-258900

258901-259000

Przypisy 

Lista planetoid 258001-259000